Princess (Kentucky), een plaats in de Verenigde Staten
 Princess (1969), een Vlaams-Belgische speelfilm
 Princess (2003), een Amerikaanse speelfilm
 Princess (2006), een Duits-Deense speelfilm
 Princess (2008), een Canadese televisiefilm
 Princess (2014), een Israëlische film
 Princess (zangeres), een Britse zangeres
 Princess (automerk), een Brits automerk
Princess (schip, 1855), een Amerikaanse rivierstoomboot
Princess (schip, 1886), een Amerikaans schip

En tevens naar
 Princess Household Appliances, een Nederlandse fabrikant van huishoudelijke apparaten

Zie ook 
 Prinses (doorverwijspagina)